Valerian Kúibixev (1888–1935), revolucionari rus. En el seu honor es van batejar diverses localitats de la Unió Soviètica, entre d'altres: 
 Kúibixev, a Armènia.
 Kúibixev, a la província de Novossibirsk (Rússia).
 Kúibixev, antic nom de Samara, a Rússia, entre 1935 i 1990.
 Kúibixev, antic nom de Bólgar, al Tatarstan, entre 1935 i 1991.
 Kúibixev, antic nom de Haghartsin, a Armènia, entre 1940 i 1992.